Провальо-Валь-Саббия () — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 919 человек (2008 г.), плотность населения составляет 66 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 25070. Телефонный код — 0365.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.provagliovalsabbia.bs.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта